Useless Trinkets är ett dubbelalbum med rariteter, b-sidor och soundtracks från rockgruppen Eels. Albumet släpps den 15 januari 2008 i USA och 21 januari i Europa.

Låtlista

CD1
Novocaine for the soul (live from hell)
Fucker
My beloved monster (live from Tennessee)
Dog's life
Susan's apartment
Manchester girl (BBC)
Flower (BBC)
My beloved mad monster party (BBC)
Animal
Stepmother
Everything's gonna be cool this christmas
Your lucky day in hell (michael simpson remix) 
Altar boy
Novocaine for the soul (moog cookbook remix)
If i was your girlfriend (live) 
Bad news
Funeral parlor
Hospital food (BBC)
Open the door (BBC)
Birdgirl on a cell phone
Vice president fruitley
My beloved monstrosity
Dark end of the street (live) 
The cheater's guide to your heart (live) 
Useless trinkets

CD2
Mr. E's beautiful remix
Souljacker part I (alternate version) 
Dog faced boy (alternate version) 
Jennifer eccles
Rotten world blues
Can't help falling in love
Christmas is going to the dogs
Mighty fine blues
Eyes down
Skywriting
Taking a bath in rust
Estranged friends 
Her
Waltz of the naked clowns
I like birds (live) 
Sad foot sign
Living life
The bright side
After the operation
Jelly dancers
I could never take the place of your man (live at Town Hall)
Mr. E's beautiful blues (live at Town Hall)
I want to protect you 
I put a spell on you (live)
Saw a ufo

Samlingsalbum 2008
Album av Eels